La Temporada 2004 del Campeonato de España de Fórmula 3 es la cuarta edición de este campeonato. Esta edición contó con 9 escuderías participantes, al igual que las 2 temporadas anteriores. El ganador de esta edición fue Borja García que en las 2 temporadas anteriores quedó tercero. Subcampeón el portugués Manuel Gião y el tercero Steve Kane.

Calendario

Winter Series

Temporada

Escuderías y pilotos 

 †: CLM Motorsport se borró del campeonato tras la ronda 2, por lo que su coche 20 fue adquirido por Meycom Sport y el 21 por Catolan Racing, quien a su vez adquirió el dorsal 4 que GTA Motor no llegó a usar.

Clasificaciones

Pilotos 
 Sistema de puntuación:

Escuderías 
 Sistema de puntuación:

Trofeo Ibérico 
 Sistema de puntuación:

{|
|

Copa de España Junior 
 Sistema de puntuación:

Estadísticas

Pilotos

Nacionalidades

Referencias 
 Resultados completos del Campeonato de F3
 Estadísticas
 Resultados Nacionales-2004

Temporadas de Eurofórmula Open
Deportes de motor en 2004